Спиналонга — остров около восточной части Крита
 Спиналонга — полуостров Крита